Le château des Lumières est l'appellation de plusieurs bâtiments distincts situés sur le territoire français, mais portant le même nom :

 le château de Lunéville, datant de 1703;
 le château des Lumières de Saint-Blimont.